Карина Лау () — гонконгская актриса.

Биография 
Карина Лау родилась 8 декабря 1965 года в городе Сучжоу в материковом Китае. Её родители были художниками, у неё есть младший брат. Когда Карине исполнилось 13 лет, её семья переехала в Гонконг, однако на тот момент девочка даже не знала местного кантонского диалекта и в школе Kiangsu, куда она ходила, её дразнили «деревенщиной». Поскольку девочка очень хотела стать актрисой, то последующие несколько лет она посвятила изучению языка и актёрского мастерства. Как итог, в начале 1980-х со второй попытки она поступила на курсы телеканала TVB (сначала ей отказали из-за плохого владения кантонским). В 1983 году она их закончила и получила контракт, хотя в первые годы её роли были небольшими. Однако именно там Карина познакомилась с Тони Люн Чу Ваем, с которым впоследствии свяжет всю свою жизнь. Тони окончил курсы TVB на год раньше Карины, и она не раз снималась с ним вместе — только если Люн играл главные роли, Лау доставались второстепенные, небольшие образы.

Первую роль в большом кино Карина сыграла в 1986 году — это был боевик «Хулиганы», в котором вместе с ней снимались Кара Хуи, Марс и Кларенс Форд. Фильм был небольшим, но продюсировал его Джеки Чан, заметивший энергичную актрису. Спустя год он дал ей эпизодическую роль в «Доспехах бога», а затем пригласил в свою «Операцию А, Часть 2». В 1987—1988 годах Карина активно снималась, не обращая внимания на роли — она сыграла с Чоу Юньфатом и Энди Лау в дилогии «Богат и знаменит» (1987), появилась у Вонга Джинга в «Звезде романтики 2» (1988), засветилась в трэш-боевике «Городские воины» (1988) и выступила в компании с Ниной Ли Чи и Розамунд Кван в мелодраме «Профиль наслаждения» (1988). Параллельно Карина не оставляла работу на телевидении.

Переломным в её карьере стал 1989 год, когда она попала в популярный сериал «Оглянись в гневе», где её роль оказалась весьма значительной. Но на этом её контракт с TVB закончился, и продлевать его Карина не стала, рассудив, что освободившийся график позволит ей принять больше интересных ролей в кино. Она оказалась права — в этом же 1989 году появилась картина «Прости меня», за роль в котором Карину номинировали на награду HKFA как лучшую актрису. А в следующем появились «Она стреляет метко», где Карина необычайно ярко изобразила вспыльчивую сестру героини Мины Годенци, и «Дикие дни» Вонга Карвая, где у неё была почти противоположная роль несчастной женщины, страдающей от безответной любви к герою Лесли Чунга. Впоследствии Карина не раз говорила в интервью, что именно Вонг Карвай вытащил из неё скрытые доселе актёрские резервы — научил пользоваться языком тела и жестов, чтобы выражать самые тонкие эмоции.

В первой половине 90-х карьера Карины пережила резкий взлет, она была одной из немногих актрис, получавших по миллиону долларов за фильм. Она чередовала кассовые хиты и сложные артхаусные ленты и не брезговала никакими жанрами — боевиками, комедиями, мелодрамами, «уся»-экшенами… За пару лет до передачи Гонконга Китаю, впрочем, Лау сознательно замедлила темп — киноиндустрия переживала коллапс, и Лау стала выбирать, отказываясь от коммерческих предложений в пользу «фестивальных» фильмов и даже работы в других странах — например, на Тайване. Свой прежний темп работы она восстановила лишь с наступлением нового тысячелетия — снялась в комедиях «Бюстгальтер» (2001), его сиквеле «Могучее дитя» (2002) и «Телках-полицейских» (2002).

В новом тысячелетии Карина Лау продолжает сниматься, хотя и не столь активно как на пике своей карьеры.

Помимо актёрства Карина пробовала петь и выпустила на Тайване три альбома в середине 90-х.

Скандал с фотографиями 
В 2002 году в жизни актрисы случилось серьёзное потрясение, спровоцировавшее громкий скандал. Журнал East Week опубликовал фото обнажённой и связанной девушки, в которой общественность без труда узнала Карину Лау, хотя её лицо и было скрыто за пикселизированной маской. Как стало известно, эти кадры были сделаны где-то в 1990 году — тогда, во время съёмок картины «Дикие дни» Карину действительно похитили члены триад. Актриса, которую отпустили через несколько часов заточения, заявила в полицию, но преступники так и не были пойманы.

Причины похищения так и не были установлены. В то время у Карины закончились отношения с местным миллионером (дело дошло до свадьбы, но её отменили практически в последнюю минуту) и начался роман с Тони Лёнгом. По словам самой Карины, она «наступила на ногу» одному влиятельному бизнесмену, когда отказалась сниматься в предложенной им картине.

Фильмография

Примечания